Подгорички споразум може бити:

 колоквијални назив за било који споразум који је склопљен у Подгорици
 Подгорички споразум (1911), политички споразум између Османског царства и албанских побуњеника, који је потписан 1911. године у Подгорици уз посредовање Краљевине Црне Горе
 Подгорички споразум (2006), стратешки политички споразум између Демократске партије социјалиста Црне Горе и Бошњачке странке, који је потписан 23. марта 2006. године у Подгорици